Список посад наукових працівників — складений за Переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Посади Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук 

 президент; перший віце-президент; віце-президент; академік-секретар відділення (його заступники); 
 головний учений секретар, учений секретар та їх заступники; член Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук; 
 керівник (завідувач, начальник), заступник керівника (завідувача, начальника) наукового підрозділу (управління, відділення, відділу, секції, сектору, бюро, групи), радник Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук; 
 головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник

Вищі навчальні заклади (університет, академія, інститут), наукові підрозділи в їх складі, Національна школа суддів 

 керівник (ректор, президент, начальник тощо); 
 заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент) з науково-педагогічної, наукової роботи; 
 декан; 
 завідувач кафедрою; 
 професор; доцент; 
 директор бібліотеки; науковий працівник бібліотеки; 
 старший викладач; викладач, асистент; керівник (завідувач, начальник, директор), заступник керівника (завідувача, начальника, директора) наукового підрозділу (інституту, частини, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник, учений секретар;

Наукові установи та організації (їх філіали, відділення тощо) 

 керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, директор, начальник); 
 заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника), радник при дирекції наукової установи, організації їх філіалів) з наукової, науково-технічної роботи; головний учений секретар, учений секретар та їх заступники; 
 головний конструктор (інженер, технолог тощо) та їх заступники з основного напряму діяльності наукової установи, організації; 
 провідний конструктор (інженер, технолог тощо) з основного напряму діяльності наукової установи, організації; 
 керівник (завідувач, начальник), заступники керівника (завідувача, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, відділу, комплексу, центру, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту; 
 головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник

Інші установи, організації, підприємства 

 заступник головного конструктора (інженера, технолога) з наукового, науково-технічного напряму діяльності установи, організації, підприємства; 
 керівник (завідувач, начальник), заступники керівника (завідувача, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, комплексу, центру, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи); 
 головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник

Наукові видавництва та періодичні наукові видання 

 керівник (завідувач, відповідальний секретар, головний редактор) та заступники керівника (завідувача, секретаря відповідального головного редактора); 
 провідний редактор

Примітки 

Списки, пов'язані з правом України

Наука в Україні
Пенсійне забезпечення в Україні
Списки:Наука